Езули (), у буквалном преводу емигранти, избеглице, су били Италијани који су након слома Мусолинијеве Италије у Другом светском рату и доласка нове власти ФНРЈ бежали из бивших италијанских крајева Истре, Словеније, Ријеке и Далмације између 1945. и 1960.

Види још
Истарски егзодус

Италија
Историја Истре